Графське боро — термін, введений у 1889 році у Сполученому Королівстві Великої Британії та Ірландії для позначення району або міста, незалежного від контролю графської ради, подібно до унітарних органів влади, створених з 1990-х років. Еквівалентним терміном, який використовувався в Шотландії, був графство міста. Вони були скасовані Законом про місцеве самоврядування 1972 року в Англії та Уельсі, але продовжують використовуватися для лейтенантів і лейтенантів у Північній Ірландії . В Республіці Ірландія вони продовжують існувати, але були перейменовані містами згідно з положеннями Закону про місцеве самоврядування 2001 року. Закон про місцеве самоврядування (Уельс) 1994 року знову ввів термін для деяких «основних територій» в Уельсі. У Шотландії не було округів, натомість були округи міст. Вони були скасовані 16 травня 1975 року. Усі чотири шотландські міста того часу — Абердін, Данді, Единбург і Глазго — були включені до цієї категорії. У системі Шотландії існувала додаткова категорія великих міст (подібних до муніципальних міст в Англії та Уельсі), які відповідали за всі служби, крім поліції, освіти та пожежної охорони.

Англія та Уельс 
В Уельсі кілька основних районів є графські боро:

 Ньюпорт (отримав статус міста в 2002 році)
 Мертір Тідфіл
 Каерфіллі
 Бленау Гвент
 Торфаен
 Долина Гламорган
 Брідженд
 Рондда Кінон Таф
 Ніт Порт-Толбот
 Рексем
 Конві

Англійські округи в 1973 році 

На карті зображено округи в Англії безпосередньо перед їх скасуванням у 1974 році. Округи в Уельсі та Північній Ірландії не показано.

Республіка Ірландія 
Закон про місцеве самоврядування (Ірландія) 1898 року створив округи в Ірландії. Відповідно до Закону, чотири колишні корпоративні округи (Корк, Дублін, Лімерік і Вотерфорд) стали округами.

 Лондонські райони
 Метропольні райони

Примітки 

Адміністративний поділ Великої Британії
Списки:Велика Британія
Адміністративно-територіальні одиниці